Vlček může znamenat:

biologie
 malý vlk
 vlček etiopský

příjmení
 Vlček (příjmení)

jiný 
 vlček (hračka) – dětská hračka
vlček (nástroj) – kuželový trn se čtyřhrannou stopkou ke vsazení do kovadliny
vlček – druh saní, někdy nazývaný rennwolf
 Vlček (přírodní rezervace) – chráněné území v okrese Cheb
 Vlčková – obec ve Zlínském kraji